

Muzyka 
 I Will Survive – singel Glorii Gaynor (1978)
 I Will Survive – singel zespołu Cake (1996)
 I Will Survive – singel Blue System (1992)